Владимир Александрович Мореншильд () — генерал-майор, градоначальник Севастополя (1906—1909).

Биография 

Сын Генриха Александра Фон Мореншильд (1831—1904), представителя немецкого дворянского рода Мореншильд. 16 сентября 1831

C 1876 года — гардемарин, с 1877 — Мичман.

С 1896 — старший офицер броненосца береговой обороны «Вице-адмирал Попов».

Старший офицер мореходной канонерской лодки «Терец» (1896—1897) и эскадренного броненосца «Георгий Победоносец» (1897—1899).

1901—1902 — Командир транспорта «Ингул» (1899) и минного крейсера «Гридень».

1902—1903 — Командует мореходной канонерской лодкой «Запорожец».

С 19.06.1906 по 02.03.1909 — градоначальник Севастополя.

6 декабря 1907 года присвоено звание генерал-майора.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. 1
 

Главы Севастополя
Генерал-майоры (Российская империя)